Niemcy:
 Dortmund-Dorstfeld – dzielnica Dortmundu
 Dortmund-Dorstfeld – stacja kolejowa w Dortmundzie
 Dortmund-Dorstfeld Süd – stacja kolejowa w Dortmundzie